Pedaso – comune italiano della regione Marche

Mitologia 

 Pedaso – personaggio della mitologia greca. Il cavallo mortale di Achille e che fu abbattuto da Sarpedonte
 Pedaso – personaggio della mitologia greca. Guerriero acheo nella guerra di Troia, ucciso da Euripilo

 Pedaso – città mitologica della Troade. Patria di Elato, si trovava sul fiume Satnioenta e venne saccheggiata da Achille
 Pedaso – città mitologica del Peloponneso. Fu promessa ad Achille se fosse rientrato a combattere

Note